Красный — посёлок в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Входит в состав Пузевского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района